Di seguito una lista di asteroidi dal numero 544001 al 545000 con data di scoperta e scopritore.

544001–544100 

|-
| 544001  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544002  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544003  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544004  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544005  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544006  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544007  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544008  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544009  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544010  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544011  - ||  || || WISE 
|-
| 544012  - ||  || || NEAT 
|-
| 544013  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544014  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544015  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544016  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544017  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544018  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544019  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544020  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544021  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544022  - ||  || || LONEOS 
|-
| 544023  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544024  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544025  - ||  || || CSS 
|-
| 544026  - ||  || || NEAT 
|-
| 544027  - ||  || || J. Lacruz 
|-
| 544028  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544029  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544030  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544031  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544032  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544033 Lihsing||  || || Lulin Sky Survey
|-
| 544034  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544035  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544036  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544037  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544038  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544039  - ||  || || CSS 
|-
| 544040  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544041  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544042  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544043  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544044  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544045  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544046  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544047  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544048  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544049  - ||  || || NEAT 
|-
| 544050  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544051  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544052  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544053  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544054  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544055  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544056  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544057  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544058  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544059  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544060  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544061  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544062  - ||  || || NEAT 
|-
| 544063  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544064  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544065  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544066  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544067  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544068  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544069  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544070  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544071  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544072  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544073  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544074  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544075  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544076  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544077  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544078  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544079  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544080  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544081  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544082  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544083  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544084  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544085  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544086  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544087  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544088  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544089  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544090  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544091  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544092  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544093  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544094  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544095  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544096  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544097  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544098  - ||  || || NEAT 
|-
| 544099  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544100  - ||  || || Pan-STARRS 
|}

544101–544200 

|-
| 544101  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544102  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544103  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544104  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544105  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544106  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544107  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544108  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544109  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544110  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544111  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544112  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544113  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544114  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544115  - ||  || || AMOS 
|-
| 544116  - ||  || || T. Lister
|-
| 544117  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544118  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544119  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544120  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544121  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544122  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544123  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544124  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544125  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544126  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544127  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544128  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544129  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544130  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544131  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544132  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544133  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544134  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544135  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544136  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544137  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544138  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544139  - ||  || || NEAT 
|-
| 544140  - ||  || || NEAT 
|-
| 544141  - ||  || || NEAT 
|-
| 544142  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544143  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544144  - ||  || || CSS 
|-
| 544145  - ||  || || NEAT 
|-
| 544146  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544147  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544148  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544149  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544150  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544151  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544152  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544153  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544154  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544155  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544156  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544157  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544158  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544159  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544160  - ||  || || CSS 
|-
| 544161  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544162  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544163  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544164  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544165  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544166  - ||  || || SSS 
|-
| 544167  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544168  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544169  - ||  || || CSS 
|-
| 544170  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544171  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544172  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544173  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544174  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544175  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544176  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544177  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544178  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544179  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544180  - ||  || || CSS 
|-
| 544181  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544182  - ||  || || NEAT 
|-
| 544183  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544184  - ||  || || R. Millis, L. H. Wasserman 
|-
| 544185  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544186  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544187  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544188  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544189  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544190  - ||  || || CSS 
|-
| 544191  - ||  || || NEAT 
|-
| 544192  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544193  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544194  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544195  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544196  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544197  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544198  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544199  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544200  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|}

544201–544300 

|-
| 544201  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544202  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544203  - ||  || || CSS 
|-
| 544204  - ||  || || CSS 
|-
| 544205  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544206  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544207  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544208  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544209  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544210  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544211  - ||  || || NEAT 
|-
| 544212  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544213  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544214  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544215  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544216  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544217  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544218  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544219  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544220  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544221  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544222  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544223  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544224  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544225  - ||  || || CSS 
|-
| 544226  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544227  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544228  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544229  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544230  - ||  || || CSS 
|-
| 544231  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544232  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544233  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544234  - ||  || || NEAT 
|-
| 544235  - ||  || || SSS 
|-
| 544236  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544237  - ||  || || NEAT 
|-
| 544238  - ||  || || NEAT 
|-
| 544239  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544240  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544241  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544242  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544243  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544244  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544245  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544246  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544247  - ||  || || NEAT 
|-
| 544248  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544249  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544250  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544251  - ||  || || CSS 
|-
| 544252  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544253  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544254  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544255  - ||  || || SSS 
|-
| 544256  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544257  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544258  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544259  - ||  || || NEAT 
|-
| 544260  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544261  - ||  || || NEAT 
|-
| 544262  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544263  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544264  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544265  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544266  - ||  || || SDSS 
|-
| 544267  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544268  - ||  || || CSS 
|-
| 544269  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544270  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544271  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544272  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544273  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544274  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544275  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544276  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544277  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544278  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544279  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544280  - ||  || || SSS 
|-
| 544281  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544282  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544283  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544284  - ||  || || NEAT 
|-
| 544285  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544286  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544287  - ||  || || NEAT 
|-
| 544288  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544289  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544290  - ||  || || M. Schwartz, P. R. Holvorcem
|-
| 544291  - ||  || || CSS 
|-
| 544292  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544293  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544294  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544295  - ||  || || N. Teamo, S. F. Hönig 
|-
| 544296  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544297  - ||  || || M. Schwartz, P. R. Holvorcem
|-
| 544298  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544299  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544300  - ||  || || Spacewatch 
|}

544301–544400 

|-
| 544301  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544302  - ||  || || CSS 
|-
| 544303  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544304  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544305  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544306  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544307  - ||  || || Lulin Sky Survey
|-
| 544308  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544309  - ||  || || K. Sárneczky 
|-
| 544310  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544311  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544312  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544313  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544314  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544315  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544316  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544317  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544318  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544319  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544320  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544321  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544322  - ||  || || J. L. Elliot, L. H. Wasserman 
|-
| 544323  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544324  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544325 Péczbéla ||  || || K. Sárneczky, Z. Kuli 
|-
| 544326  - ||  || || Cerro Tololo Obs. 
|-
| 544327  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544328  - ||  || || CSS 
|-
| 544329  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544330  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544331  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544332  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544333  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544334  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544335  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544336  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544337  - ||  || || NEAT 
|-
| 544338  - ||  || || NEAT 
|-
| 544339  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544340  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544341  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544342  - ||  || || CSS 
|-
| 544343  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544344  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544345  - ||  || || W. Bickel 
|-
| 544346  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544347  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544348  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544349  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544350  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544351  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544352  - ||  || || W. Bickel 
|-
| 544353  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544354  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544355  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544356  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544357  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544358  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544359  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544360  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544361  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544362  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544363  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544364  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544365  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544366  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544367  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544368  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544369  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544370  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544371  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544372  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544373  - ||  || || NEAT 
|-
| 544374  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544375  - ||  || || Cerro Tololo Obs. 
|-
| 544376  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544377  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544378  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544379  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544380  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544381  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544382  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544383  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544384  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544385  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544386  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544387  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544388  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544389  - ||  || || Mauna Kea
|-
| 544390  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544391  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544392  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544393  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544394  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544395  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544396  - ||  || || NEAT 
|-
| 544397  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544398  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544399  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544400  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|}

544401–544500 

|-
| 544401  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544402  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544403  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544404  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544405  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544406  - ||  || || M. Schwartz, P. R. Holvorcem 
|-
| 544407  - ||  || || NEAT 
|-
| 544408  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544409  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544410  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544411  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544412  - ||  || || CSS 
|-
| 544413  - ||  || || NEAT 
|-
| 544414  - ||  || || Mallorca Obs. 
|-
| 544415  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544416  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544417  - ||  || || D. Chestnov, A. Novichonok
|-
| 544418  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544419  - ||  || || CSS 
|-
| 544420  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544421  - ||  || || NEAT 
|-
| 544422  - ||  || || NEAT 
|-
| 544423  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544424  - ||  || || A. Boattini 
|-
| 544425  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544426  - ||  || || CSS 
|-
| 544427  - ||  || || CSS 
|-
| 544428  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544429  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544430  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544431  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544432  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544433  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544434  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544435  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544436  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544437  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544438  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544439  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544440  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544441  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544442  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544443  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544444  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544445  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544446  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544447  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544448  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544449  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544450  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544451  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544452  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544453  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544454  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544455  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544456  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544457  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544458  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544459  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544460  - ||  || || PMO NEO 
|-
| 544461  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544462  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544463  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544464  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544465  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544466  - ||  || || NEAT 
|-
| 544467  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544468  - ||  || || A. Boattini 
|-
| 544469  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544470  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544471  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544472  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544473  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544474  - ||  || || NEAT 
|-
| 544475  - ||  || || AMOS 
|-
| 544476  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544477  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544478  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544479  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544480  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544481  - ||  || || W. Bickel 
|-
| 544482  - ||  || || NEAT 
|-
| 544483  - ||  || || NEAT 
|-
| 544484  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544485  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544486  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544487  - ||  || || CSS 
|-
| 544488  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544489  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544490  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544491  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544492  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544493  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544494  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544495  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544496  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544497  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544498  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544499  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544500  - ||  || || Spacewatch 
|}

544501–544600 

|-
| 544501  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544502  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544503  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544504  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544505  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544506  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544507  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544508  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544509  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544510  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544511  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544512  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544513  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544514  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544515  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544516  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544517  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544518  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544519  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544520  - ||  || || NEAT 
|-
| 544521  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544522  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544523  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544524  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544525  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544526  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544527  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544528  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544529  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544530  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544531  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544532  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544533  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544534  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544535  - ||  || || R. Ferrando, M. Ferrando 
|-
| 544536  - ||  || || CSS 
|-
| 544537  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544538  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544539  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544540  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544541 Srholec ||  || || Z. Kuli, K. Sárneczky 
|-
| 544542  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544543  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544544  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544545  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544546  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544547  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544548  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544549  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544550  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544551  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544552  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544553  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544554  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544555  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544556  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544557  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544558  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544559  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544560  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544561  - ||  || || Z. Kuli, K. Sárneczky 
|-
| 544562  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544563  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544564  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544565  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544566  - ||  || || NEAT 
|-
| 544567  - ||  || || Z. Kuli, K. Sárneczky 
|-
| 544568  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544569  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544570  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544571  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544572  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544573  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544574  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544575  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544576  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544577  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544578  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544579  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544580  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544581  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544582  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544583  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544584  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544585  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544586  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544587  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544588  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544589  - ||  || || NEAT 
|-
| 544590  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544591  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544592  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544593  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544594  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544595  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544596  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544597  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544598  - ||  || || CSS 
|-
| 544599  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544600  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|}

544601–544700 

|-
| 544601  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544602  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544603  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544604  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544605  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544606  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544607  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544608  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544609  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544610  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544611  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544612  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544613  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544614  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544615  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544616  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544617  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544618 Bugátpál ||  || || P. Székely
|-
| 544619  - ||  || || CSS 
|-
| 544620  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544621  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544622  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544623  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544624  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544625  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544626  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544627  - ||  || || NEAT 
|-
| 544628  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544629  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544630  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544631  - ||  || || NEAT 
|-
| 544632  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544633  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544634  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544635  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544636  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544637  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544638  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544639  - ||  || || NEAT 
|-
| 544640  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544641  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544642  - ||  || || NEAT 
|-
| 544643  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544644  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544645  - ||  || || CSS 
|-
| 544646  - ||  || || NEAT 
|-
| 544647  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544648  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544649  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544650  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544651  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544652  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544653  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544654  - ||  || || NEAT 
|-
| 544655  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544656  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544657  - ||  || || CSS 
|-
| 544658  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544659  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544660  - ||  || || SSS 
|-
| 544661  - ||  || || NEAT 
|-
| 544662  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544663  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544664  - ||  || || CSS 
|-
| 544665  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544666  - ||  || || NEAT 
|-
| 544667  - ||  || || CSS 
|-
| 544668  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544669  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544670  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544671  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544672  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544673  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544674  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544675  - ||  || || NEAT 
|-
| 544676  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544677  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544678  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544679  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544680  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544681  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544682  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544683  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544684  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544685  - ||  || || D. Polishook
|-
| 544686  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544687  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544688  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544689  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544690  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544691  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544692  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544693  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544694  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544695  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544696  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544697  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544698  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544699  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544700  - ||  || || Pan-STARRS 
|}

544701–544800 

|-
| 544701  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544702  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544703  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544704  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544705  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544706  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544707  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544708  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544709  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544710  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544711  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544712  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544713  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544714  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544715  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544716  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544717  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544718  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544719  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544720  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544721  - ||  || || AMOS 
|-
| 544722  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544723  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544724  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544725  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544726  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544727  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544728  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544729  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544730  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544731  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544732  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544733  - ||  || || CSS 
|-
| 544734  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544735  - ||  || || CSS 
|-
| 544736  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544737  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544738  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544739  - ||  || || Mauna Kea
|-
| 544740  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544741  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544742  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544743  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544744  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544745  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544746  - ||  || || NEAT 
|-
| 544747  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544748  - ||  || || W. Bickel 
|-
| 544749  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544750  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544751  - ||  || || NEAT 
|-
| 544752  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544753  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544754  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544755  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544756  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544757  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544758  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544759  - ||  || || L. Bernasconi 
|-
| 544760  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544761  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544762  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544763  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544764  - ||  || || K. Sárneczky, E. Bányai 
|-
| 544765  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544766  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544767  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544768  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544769  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544770  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544771  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544772  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544773  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544774  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544775  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544776  - ||  || || SSS 
|-
| 544777  - ||  || || E. W. Elst, H. Debehogne 
|-
| 544778  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544779  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544780  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544781  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544782  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544783  - ||  || || CSS 
|-
| 544784  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544785  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544786  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544787  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544788  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544789  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544790  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544791  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544792  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544793  - ||  || || NEAT 
|-
| 544794  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544795  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544796  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544797  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544798  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544799  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544800  - ||  || || Pan-STARRS 
|}

544801–544900 

|-
| 544801  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544802  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544803  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544804  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544805  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544806  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544807  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544808  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544809  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544810  - ||  || || NEAT 
|-
| 544811  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544812  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544813  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544814  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544815  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544816  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544817  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544818  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544819  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544820  - ||  || || CSS 
|-
| 544821  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544822  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544823  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544824  - ||  || || CSS 
|-
| 544825  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544826  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544827  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544828  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544829  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544830  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544831  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544832  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544833  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544834  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544835  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544836  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544837  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544838  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544839  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544840  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544841  - ||  || || SSS 
|-
| 544842  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544843  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544844  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544845  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544846  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544847  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544848  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544849  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544850  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544851  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544852  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544853  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544854  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544855  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544856  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544857  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544858  - ||  || || AMOS 
|-
| 544859  - ||  || || R. P. Boyle 
|-
| 544860  - ||  || || CSS 
|-
| 544861  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544862  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544863  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544864  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544865  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544866  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544867  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544868  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544869  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544870  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544871  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544872  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544873  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544874  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544875  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544876  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544877  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544878  - ||  || || NEAT 
|-
| 544879  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544880  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544881  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544882  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544883  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544884  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544885  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544886  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544887  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544888  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544889  - ||  || || NEAT 
|-
| 544890  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544891  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544892  - ||  || || M. Ory 
|-
| 544893  - ||  || || NEAT 
|-
| 544894  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544895  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544896  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544897  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544898  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544899  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544900  - ||  || || Spacewatch 
|}

544901–545000 

|-
| 544901  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544902  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544903  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544904  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544905  - ||  || || CSS 
|-
| 544906  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544907  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544908  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544909  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544910  - ||  || || NEAT 
|-
| 544911  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544912  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544913  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544914  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544915  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544916  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544917  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544918  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544919  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544920  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544921  - ||  || || SSS 
|-
| 544922  - ||  || || NEAT 
|-
| 544923  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544924  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544925  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544926  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544927  - ||  || || ESA OGS
|-
| 544928  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544929  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544930  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544931  - ||  || || NEAT 
|-
| 544932  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544933  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544934  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544935  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544936  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544937  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544938  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544939  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544940  - ||  || || CSS 
|-
| 544941  - ||  || || NEAT 
|-
| 544942  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544943  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544944  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544945  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544946  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544947  - ||  || || NEAT 
|-
| 544948  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544949  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544950  - ||  || || CSS 
|-
| 544951  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544952  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544953  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544954  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544955  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544956  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544957  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544958  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544959  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544960  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544961  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544962  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544963  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544964  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544965  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544966  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544967  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544968  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544969  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544970  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544971  - ||  || || CSS 
|-
| 544972  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544973  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544974  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544975  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544976  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544977  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544978  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544979  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544980  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544981  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544982  - ||  || || NEAT 
|-
| 544983  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544984  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544985  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544986  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544987  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544988  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544989  - ||  || || W. Bickel 
|-
| 544990  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544991  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544992  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544993  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544994  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544995  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 544996  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544997  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544998  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 544999  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 545000  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|}

Collegamenti esterni 
 
 

0544001